Příjmení Sarr nosí více významných osobností:

 Ambroise Sarr (* 1950) – bývalý senegalský zápasník
 Mohammud Adama Sarr (* 1983) – senegalský fotbalový obránce
 Pape Macou Sarr (* 1991) – senegalský fotbalový záložník
 Théodore-Adrien Sarr (* 1936) – senegalský římskokatolický kněz, emeritní arcibiskup Dakaru, kardinál
Bouna Sarr (* 1992) - francouzský fotbalový obránce